Джон Черчилль:
 '''Черчилль, Джон, 1-й герцог Мальборо''' (1650—1722) — английский военный и государственный деятель, участник войны за испанское наследство.
 Черчилль, Джон, маркиз Блэндфорд (1686—1703) — старший сын Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо.